Johnson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Colin Johnson
 Clarence Dan Johnson
 David Mark Johnson
 G. David Johnson
 John L. Johnson
 Jeffrey W. Johnson
 James Yate Johnson
 Kurt Johnson
 Kevin P. Johnson
 Kirk Richard Johnson
 Lawrence Alexander Sidney Johnson
 Leigh A. Johnson
 Magnus Johnson
 Norman F. Johnson
 Ned K. Johnson
 Peter Neville Johnson
 Robert William Johnson
 William Johnson